Jméno a příjmení Josef Průša má více nositelů:

 Josef Průša (rektor) (* 1939) – rektor Západočeské univerzity v Plzni a politik sociální demokracie
 Josef Průša (politik KSČ) (1874–???) – československý politik, v letech 1920–1929  senátor za sociální demokraty a KSČ
 Josef Průša (vývojář) (* 1990) - známý vývojář a developer 3D tiskáren, majitel Prusa Research